Paul Parker (piłkarz) – angielski piłkarz
 Paul Parker (piosenkarz) – piosenkarz disco